Сичанский диалект (кит. трад. 西昌話, упр. 西昌话, пиньинь Xīchāng huà) — один из диалектов юго-западной ветви Севернокитайского языка, часто определяется как аньхойский или хэнаньский.Произношение 

Ниже представлена городская звуковая система, дополненная сопоставлением между городским и сельским произношением.

Инициали

Открытый звук /n/ имеет вариант [l] и [ȵʑ] в условиях с закрытым (узким) гласным.

Финали

Открытые: [ɿ; ʅ; ɚ], [ɛ], [a], [o], [u], [ai], [ei], [au], [əu], [an], [ən], [aŋ], [oŋ].
Лабиализованные: [uɛ], [ua], [o], [u],[uai], [uei], [uan], [uən], [uaŋ], [oŋ].
Финаль растянутого рта: [i], [iɛ], [ia], [io], [iu], [iau], [iəu], [ian], [in], [iaŋ], [ioŋ].

Тон

33 Первый (ровный)

52 Второй (восходящий)

45 Третий (нисходяще-восходящий)

11 Четвёртый (нисходящий)

31 Входящий (слоги, имеющие конечный смычной -р, -t, -k или выдох)

Словарный состав

Сичанский диалект имеет несколько часто встречающихся слогов, которые редки для таких диалектов, как диалект Чэнду (tsa33, tsan45, niu33).

Китайские языки и диалекты
Языки Китая